Onderdistrict in Indonesië
 Rambah (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Rokan Hulu in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Rambah (Tanah Tumbuh), een plaats in het regentschap Bungo in de provincie Jambi
 Rambah (Rambah Hilir), een plaats in het regentschap Rokan Hulu in de provincie Riau